Archaeopterodactyloidea — група птерозаврів. Найдавніші представники групи походять із пізньої юри, особливо часто знаходять у зольнгофенському вапняку. До знайдених там належать, зокрема, Pterodactylus, Ctenochasma, Germanodactylus і Aurorazhdarcho. Багато родів відомо з ранньої крейди Китаю. Найпізнішим названим представником клади є Pterodaustro з альбу Південної Америки.

Філогенія 

Зв'язки згідно Andres, 2021:

Примітки 

Птерозаври юрського періоду
Птерозаври крейдового періоду
Фауна мезозою
Pterodactyloidea